Jürgen Melzer era il detentore del titolo ma si è ritirato per infortunio.

Lukáš Rosol ha battuto in finale Steve Johnson 6–0, 6–3.

Teste di serie

  Vasek Pospisil (primo turno)
  Federico Delbonis (secondo turno)
  Lukáš Rosol (Campione)
  Igor Sijsling (secondo turno)

  Denis Istomin (secondo turno)
  Tejmuraz Gabašvili (secondo turno)
  Andrej Golubev (Primo turno, retired)
  Somdev Devvarman (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Irving Tennis Classic 2014